Réjaumont kan syfta på:
 Réjaumont, Gers
 Réjaumont, Hautes-Pyrénées